Натуральне число 91
 91 рік до нашої ери
 91 рік нашої ери